Cercine è un panno attorcigliato in modo da formare un'imbottitura a forma di ciambella che impedisca a pesi da trasportare sul capo di danneggiarlo o causarvi oppressione. Il cercine, ad esempio in lingua sarda (titibi pronuncia tidibi), è un cerchio  voluminoso di vari materiali che si metteva sulla testa per attutire il peso delle corbule (crobeddas).

Cercine è una benda imbottita avvolta sulla fronte o sul capo dei bambini per impedire che cadendo causino traumi alla testa 
Cercine copricapo in tessuti pregiati o meno, dalla forma simile ad un cercine visibile ad esempio in ritratti rinascimentali;

Cercine acconciatura femminile formata da trecce, talora avvolte in bende, disposte in cerchio sul capo;

Cercine sorta di anello formato dal rigonfiamento del vetro in cima a bottiglie o damigiane per impedire che scivolino dalla mano:

Cercine nastri posti in cima all'elmo dello stesso colore dello scudo

Cercine rigonfiamento circolare che si forma talvolta sul fusto o su i rami, ricoprente lesioni dovute alla cattiva circolazione della linfa;

Cercine in anatomia sono delle strutture a forma di anello con funzione limitante;

Cercine rinforzo in tessuto resistente per le vele.

Cercine Per lavorazione a cercine della ceramica si intende quella manuale, eseguita realizzando anelli di argilla sovrapposti, utilizzata per vasi di grandi dimensioni.

Note